Lee-Turner Colour— старейшая технология цветного кино, созданная Эдвардом Рэймондом Тёрнером. А также кинокомпания, существовавшая с 1898 по 1905 года.

История и устройство
22 марта 1899 года, когда Тернер работал в лондонской мастерской пионера цветной фотографии Фредерика Э. Ивса, Тернер и Ли подали заявку на британский патент на трёхцветный процесс добавления присадок. Он был предоставлен 3 марта 1900 года. В сентябре 1902 года Урбан выкупил интерес Ли и продолжил финансирование исследований и разработок.

Камера Тернера использовала вращающийся диск из трёх цветных фильтров для фотографирования цветоделения на одном рулоне черно-белой плёнки. На каждом последующем кадре плёнки было записано красное, зелёное или синее отфильтрованное изображение . Готовая плёнка была спроецирована, три кадра за раз, через соответствующие цветовые фильтры.

Система страдает от двух типов проблем с регистрацией цвета.

Во-первых, поскольку три кадра не были сфотографированы одновременно, быстро движущиеся объекты на сцене не совпадали на экране и выглядели как размытые беспорядки ложных цветов.
Во-вторых, и, по-видимому, намного хуже, механические неустойчивости в системе вызвали серьёзные проблемы с общей регистрацией, так что три наложенных изображения непрерывно дрожат и перемещаются относительно друг друга.

Когда Тернер умер в 1903 году, Урбан передал разработку этого процесса Джорджу Альберту Смиту в надежде создать коммерчески жизнеспособный процесс. Однако Смит нашёл процесс неработоспособным и вместо этого разработал Kinemacolor, значительно упрощённую двухцветную версию, которая пользовалась умеренным коммерческим успехом.

Кинокомпания Ли-Тёрнер колор
Ли-Тёрнер колор известна также как кинокомпания, которая просуществовала с 1898 года, когда Эдвард Рэймонд Тёрнер начал разработку цветного кино и его начал спонсировать Фредрих Маршолл Ли, до 1905 года, когда Джордж Альберт Смит стал разрабатывать Кинемаколор - новую технологию цветного кино.Кинокомпания планировала разбогатеть на своей технологии кино,но их система не получила коммерческого успеха и прибыли из-за кучи недостатков.Этой кинокомпанией был снят один экспериментальный фильм,не имеющий названия.

См. также 
Эдвард Рэймонд Тёрнер
Без названия(экспериментальный)(1901-1904)
Список технологий цветного кино

Ссылки 
 http://nationalmediamuseumblog.wordpress.com/2012/09/12/edward-raymond-turner-discovery-re-writes-history-of-early-film/ 
 http://www.brianpritchard.com/GB189906202A.pdf
 http://www.nationalmediamuseum.org.uk/~/медиа/файлы/NMeM/Формат
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-19598445 
 
Технологии кино и видео